Кубок Испании по футболу 1928 — 26-й розыгрыш Кубка Испании по футболу выиграла Барселона. Этот кубок стал восьмым в истории команды.

Соревнование прошло в период с 31 января по 29 июня 1928 года.

Команды 
26 команд представляли регионы
 Арагон: Иберия, Патрия Арагон
 Астурия: Овьедо, Расинг де Сама
 Балеарские острова: Спортинг Маонес
 Кантабрия: Расинг (Сантандер), Химнастика (Торрелавега)
 Кастилия и Леон: Культураль Леонеса, Вальядолид
 Каталония: Барселона, Европа
 Экстремадура: Патрия
 Галисия: Сельта, Депортиво
 Гипускоа: Реал Унион, Реал-Сосьедад
 Мурсия: Мурсия, Картахена
 Центральный регион: Реал Мадрид, Атлетико Мадрид
 Южный регион: Севилья, Реал Бетис
 Валенсия: Валенсия, Леванте
 Бискайя: Атлетик Бильбао, Алавес

Результаты матчей

Квалификационный раунд 

|}

Групповой раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

1/4 финала 

|}

1/2 финала 

|}

Финал

Переигровка

Повторная переигровка

Примечания

Ссылки 
 Кубок Испании по футболу 1928 (на английском)
 Кубок Испании по футболу 1928 (на испанском)

Кубок Испании по футболу
Испания
Спорт в Испании в 1928 году